Lassi bezeichnet

 Lassi, ein vorwiegend indisches Joghurtgetränk
 Lassi (Hiiumaa), ein Dorf in der Landgemeinde Hiiumaa, Kreis Hiiu, Estland
 Lassi (Saaremaa), ein Dorf in der Landgemeinde Saaremaa, Kreis Saare, Estland
 Lassi, eine Ortschaft im Gemeindebezirk Argostoli von Kefalonia, Griechenland

Siehe auch:
 Lasi
 Lassie
 Lassy